Фосфазены — соединения, содержащие двойную связь фосфор-азот. К фосфазенам относят соединения как пятивалентного фосфора общей формулы R3P=NR, так и производные трехвалентного фосфора RP=NR. Большинство известных фосфазенов — производные пятивалентного фосфора. Фосфазеновый фрагмент также является структурной единицей соединений (R2P=N-)n как циклического (циклофосфазены) и каркасного строения, так и полимеров — полифосфазенов.

Структура и свойства 
Фосфазены - бесцветные жидкости либо кристаллические вещества, растворимые в органических растворителях.

Атом фосфора фосфазенов имеет тетраэдрическую конфигурацию и находится в состоянии sp3-гибридизации, атом азота - sp2-гибридизован. 

Степень двоесвязности P=N увеличивается с ростом электроотрицательности у атома азота, в случае циклофосфазенов и полифосфазенов (-R2P=N-)n может наблюдаться сопряжение, ведущее к выравниванию длин формально двойных и одинарных связей P-N. 

В фосфазенах длина двойной связи P=N  существенно ниже, чем длина изолированной простой связи P-N: так, например, в гексахлорциклотрифосфазене длины связей P-N одинаковы и составляют 1.58 ангстрем, в то время как в амидофосфате (H3N-PO3)– длина связи P-N - 1.77 ангстрем.

В ИК-спектрах фосфазенов присутствует характеристическая полоса связи P=N при 1150-1370 см-1, в спектрах ЯМР химические сдвиги сигналов ядер 31P составляют от -50 до +140 м.д..

Фосфазеновые супероснования 
Аминофосфазены — фосфазены, содержащие при атоме фосфора в качестве заместителей аминогруппы, являются сильными основаниями, протонирующимися по атому азота P=N - фрагмента c образованием резонансно стабилизированной структуры. 

Так, константы диссоциации сопряженных кислот pKBH+ аминофосфазенов в ацетонитриле составляют ~26.5-28.5 и повышаются с ростом объема заместителей (у BEMP pKBH+ = 27.6). Основность полиаминофосфазенов увеличивается с увеличением числа групп P=N, достигая значения pKBH+ = 41.9 у тетрафосфазена t-Bu-P4

Ввиду сочетания крайне высокой основности с очень низкой нуклеофильностью полиаминофосфазены нашли применение в органическом синтезе в качестве супероснований.

Синтез 
В препаративной практике используется две основных группы метода формирования связи P=N и, соответственно, синтеза фосфазенов: замещением галогенов или других уходящих групп при взаимодействии фосфоранов с аминами и амидами и иминирование соединений трехвалентного фосфора, обычно фосфинов.

Фосфазены из фосфоранов 
Исторически первым методом синтеза фосфазенов была реакция пентахлорида фосфора с аммиаком, описанная Либихом и Велером в 1834 г., они выделили с небольшим выходом из реакционной смеси кристаллическое вещество с четкой температурой плавления, брутто-формула которого (NPCl2)3 была определена лишь три десятилетия спустя.

Аммонолиз пентахлорида фосфора хлоридом аммония используется и в настоящее время в промышленном синтезе циклических и полимерных хлорфосфазенов:
 n PCl5 + n NH4Cl  (-N=PCl2-)n + 4n HCl
при этом образуется смесь продуктов, соотношение которых зависит от условий проведения реакции. При температурах ниже 200 °С основным продуктом является гексахлорциклотрифосфазен (NPCl2)3, который при повышении температуры полимеризуется с раскрытием цикла в линейный высокомолекулярнйй эластомерный полихлорфосфазен.

Препаративным методом синтеза мономерных фосфазенов является взаимодействие галогенфосфоранов с первичныими аминами либо амидами (реакция Кирсанова):
 X3PHal2 + RNH2  X3P=NR + 2 HHal
 Alk, Ar, R'CO, AlkSO2, P(O)Alk2; Hal=Cl, Br; X=F, Cl, Вr
В качестве фосфоранового компонента в первоначальном варианте реакции Кирсанова использовался пентахлорид фосфора, в дальнейшем было показано, что с аминами и амидами аналогичным образом реагируют и квазифосфониевые соли - аддукты фосфинов с галогенами:
 R3P+Hal Hal- + R'NH2  R3P=NR' + 2 HHal

Фосфазены из соединений трехвалентного фосфора 
Наиболее распространенным методом синтеза фосфазенов из фосфинов является их взаимодействие с азидами (реакция Штаудингера), в препаративной практике эта реакция зачастую используется фосфазен:
 
Аналогичный образом протекает взаимодействие азидов с фосфитами P(OR)3 и амидофосфиты P(N(R2))3.

Другим методом синтеза является взаимодействие фосфинов с N-хлораминами и хлорамидами:
 R3P + R'NHCl  R3P=NR' + HCl

Примечания 

Фосфорорганические соединения